Heindel ist der Familienname folgender Personen:

 Janis Heindel (* 1984), deutscher Basketballspieler
 Martin Heindel (* 1976), deutscher Dramaturg, Hörfunk-Regisseur und Autor von Hörspielen
 Max Heindel (1865–1919), dänisch-US-amerikanischer Autor, Theosoph und Rosenkreuzer
 Volker Heindel (* 1956), deutscher Basketballnationalspieler und Handballspieler
 Wolfgang Heindel (* 1980), deutscher Kampfsportler und Kampfsportlehrer